O Parque Lorena é o primeiro bairro planejado no município de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. (-28.644954, -55.988440)

Origem do nome

O nome Lorena foi escolhido porque faz referência à Cruz Lorena. Cruz de duas barras que se encontra na bandeira de São Borja e nas arquiteturas das missões.

As duas barras simbolizam fé redobrada, foco, abnegação. A cruz também é considerada um amuleto, uma proteção. Lorena representa poder e proteção divina.

Localização

O Parque Lorena, localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves e em frente ao Parque de Exposições, foi lançado no dia 26 de março de 2022, e suas obras aconteceram rapidamente.

Avenida Tancredo Neves é principal via de acesso ao bairro planejado.

O bairro

O bairro conta com playground infantil, praças de lazer amplamente arborizadas e com paisagismo, área pet, chimarródromo e muito mais.

Praça Lorena

Planejada para completar a estrutura do bairro, foi criada a Praça Lorena que possui um letreiro “Eu Amo São Borja” em homenagem à cidade. Junto a ele, a cruz Lorena, que faz referência a história da cidade e ao nome e modelo inovador do bairro.

Referências

São Borja